Оригени́сты, или оригениа́ны, или ориге́нии (; ; ) — еретики, упоминаемые Епифанием в «Панарионе» в числе 80 ересей и Иоанном Дамаскиным в книге «О ста ересях вкратце», у обоих авторов это 63 ересь. Оригенисты описаны Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» и  безымянным автором трактата «Предестинат» (); у обоих авторов это 42 ересь. У Филастрия оригенисты в его книге «Liber de Haeresibus» не упоминаются. Сведения у наиболее раннего автора, написавшего об оригенистах, у Епифания Кипрского очень скудные. Епифаний отличает данных еретиков, называя их первыми, от оригенистов вторых — последователей учения Оригена. Происхождения самих оригенистов — неясно; Епифаний называет Рим и Африку. В честь кого были названы эти еретики — непонятно. Епифаний Кипрский сообщает, что оригенисты не существовали повсеместно. Их учение было похоже на учение гностика Епифана. Оригенисты признавали различные книги Нового и Ветхого Завета, а также  некоторые апокрифы, в особенности так называемое Деяния Андрея. Отличительной особенностью оригенистов было учение об отвержении брака и занимались развратом, не зная границ в сладострастии. Некоторые из оригенистов — по виду монашествующие, а живущие с ними женщины на вид — монахини. Для того, чтобы не рожать детей оригенисты поступали как Онан, они практиковали прерывание полового акта. Исидор Севильский в восьмом томе книги «Этимологии» (начало VII века) пишет только об оригенистах вторых, а первых ничего не сообщает.

См. также 
 Оригенизм

Ссылки 
 П. А. Алексеев. «Церковный словарь, или Использования речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах» Часть 3. стр. 165
 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 398
 Епифаний Кипрский. «На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег». Об Оригенистах, первых, — они же и срамные. Сорок третья, α по общему порядку шестьдесят третья ересь.
 Иоанн Дамаскин. О ста ересях вкратце. 63. Оригенисты
 Аврелий Августин («Ереси, попущением Бога, в одной книге») Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 Isidorus Hispalensis. Etymologiarum libri XX. Liber VIII. V. 18.
 PL. 53. col. 599. XLII.

История христианства
Еретические течения в христианстве
Христианские секты